Tsukada bezeichnet:
 (8156) Tsukada, ein Hauptgürtelasteroid

Tsukada ist der Familienname folgender Personen:
 Ichirō Tsukada (* 1963), japanischer Politiker
 Maki Tsukada (* 1982), japanische Judoka
 Masaaki Tsukada (1938–2014), japanischer Synchronsprecher
 Masako Tsukada, geb. Masako Nozawa (* 1936), japanische Synchronsprecherin
 Tsukada Rikichi (1892–1958), japanischer Generalleutnant
 Shōgo Tsukada (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yoshinobu Tsukada (* 1969), japanischer Golfer
 Yūji Tsukada (* 1957), japanischer Fußballspieler und -manager